Репозиторий: ( — склад, хранилище) — репозитарий.
 Репозиторий — место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. 
 Репозиторий Юкка Маунтин — американское сухое хранилище отработанного ядерного топлива.